Juraj Ančic – ex calciatore slovacco, centrocampista
 Mario Ančić – allenatore di tennis ed ex tennista croato
 Mladen Ančić – storico croato
 Sanja Ančić  – tennista croata